Alexandre Colvin, (1596-?), théologien protestant de l'Académie de Sedan
 Claudette Colvin, une militante noire américaine (né en 1934)
 Harvey Doolittle Colvin, ancien maire de Chicago (1815-1892) ;
 Jack Colvin, un acteur américain (1934-2005) ;
 Marie Colvin, journaliste américaine (1956-2012) ; 
 Marta Colvin, une sculptrice non figurative chilienne (1907-1995); 
 Shawn Colvin, une auteur-compositrice et musicienne américaine (née en 1956) ;
 Dee Dee Ramone de son vrai nom Douglas Glenn Colvin, musicien américain ;(1952-2002) ;
 Tyler Colvin (né en 1985), joueur de baseball américain.